

Sport 
 Le surf est un sport qui consiste à glisser sur les vagues, en bord de mer, debout sur une planche.

Voile et maritime 
 La Surf est une compagnie maritime française.
 La Surf est un dériveur léger d'initiation.
 Le HMS Surf, un sous-marin de  de la Royal Navy.

Informatique 
 En argot informatique, le surf est la consultation d'internet. Encore dans l'utilisation du lexique nautique, on utilise aussi le verbe naviguer sur internet.
 SURF "Speeded-Up Robust Features" est un algorithme de vision par ordinateur.

Musique 
 Les Surfs sont un groupe de musique pop malgache des années 1960 ;
 le surf désigne aussi un style de musique des années 1960 ;
 Surf est un album d’Étienne Daho.
 la Surf Ballroom est une salle de bal dans l'Iowa.

Voir aussi 
 Car surfing, acrobatie en automobile ;
 Fisker Surf, une voiture.